észak-koreai labdarúgó, a 4.25 középpályása.

További információk 
 

1991-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek